The Morning After - litt. « le matin suivant » en anglais - peut faire référence à :  
 The Morning After, film américain muet de Len D. Hollister et Leona Stephens sorti en 1925 ;
 The Morning After, chanson de Al Kasha et Joel Hirschhorn composée pour le film L'Aventure du Poséidon en 1972 ; elle a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale l'année suivante.
 The Morning After (1972), titre original du dix-neuvième épisode de la série Amicalement vôtre, intitulé Le lendemain matin en VF ;
 , téléfilm de Richard T. Heffron diffusé en 1974 ;
 Le Lendemain du crime (The Morning After), film américain réalisé par Sidney Lumet, sorti en 1986 ;
 The Morning After, album du groupe de thrash metal allemand Tankard sorti en 1988 ;